God Save the Animals — девятый студийный альбом американского музыканта Alexander Giannascoli, известного как Alex G, вышедший 23 сентября 2022 года на независимом лейбле Domino Recording Company. Продюсерами были Alexander Giannascoli и Jacob Portrait.

История 
О выходе альбома было объявлено 21 июня 2022 года одновременно с выпуском второго сингла с альбома «Runner». Первый сингл с альбома «Blessing» был выпущен 23 мая 2022 года, до анонса альбома. Третий сингл «Cross the Sea» был выпущен 26 июля 2022 года. Четвёртый сингл «Miracles» был выпущен 8 сентября 2022 года.

19 июля 2022 года Alex G исполнил сингл «Runner» на «Вечернем шоу Джимми Фэллона».

Запись 
God Save the Animals был записан в Headroom Studios, Spice House и доме Алекса в Филадельфии, а также в SugarHouse в Нью-Йорке, Clubhouse в Райнбеке, Нью-Йорк, Gradwell House Recording в Хэддон-Хайтс, Нью-Джерси, и Watersong Music в Боудойнхэме, Мэн. Альбом был спродюсирован Alex G и Jacob Portrait.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 86 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Уилл Ричардс из NME дал альбому идеальную пятизвездочную оценку, высоко оценив его «новообретённую ясность и уязвимость» и написав, что он «ещё раз подтверждает его место как одного из самых неизменно блестящих авторов песен своего поколения». В рецензии в Beats Per Minute Джон Амен дал альбому оценку 85 %, отметив, что в God Save the Animals подходы к подакшну занижены по сравнению с теми, которые использовались в предыдущей работе, но все же точно воспроизведены. Что выделяется — заметно и беззастенчиво — это безупречно созданные и неотразимо исполненные песни Алекса". Аарон Мук из Chorus.fm написал, что он «Настоятельно рекомендую» альбом, и отметил альбом так как он «делает именно то, что должны делать большинство новых альбомов: он берёт лучшие аспекты прошлой работы Alex G… и чудесным образом сплетает их во что-то новое». Альбом богат деталями, которые становятся все более полезными с каждым прослушиванием, что делает God Save the Animals не только претендентом на звание альбома года, но и одной из лучших работ в карьере автора песен".

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Alex G — Blessing

Альбомы на английском языке
Альбомы инди-рока
Альбомы Domino Records